Hiszpania:
 Valls – miasto

Osoby:
 Antoni Aguiló Valls – hiszpański duchowny
 Joaquín Navarro-Valls – hiszpański dziennikarz
 Manuel Valls – francuski polityk
 Salvador Giménez Valls – hiszpański duchowny katolicki

Zobacz też:
 Benifairó de les Valls
 Can Valls
 Quart de les Valls
 Thuès-Entre-Valls
 Vaals
 Vals
 Walls